Randwick kan syfta på följande platser:

Australien 

 Randwick (region), New South Wales, 
 Randwick (del av en befolkad plats), New South Wales,

Storbritannien 

 Randwick and Westrip, England, Gloucestershire, 
 Randwick, England – en ort i Gloucestershire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar